Strehlen steht für:

 Strehlen, deutscher Name von Strzelin, Stadt in Polen
 Landkreis Strehlen, preußischer Landkreis in Schlesien
 Strehlen (Dresden), Stadtteil von Dresden
 Strehlen (Karstädt), Gemeindeteil von Karstädt, Landkreis Prignitz, Brandenburg

Siehe auch:
 Strehler